Eredivisie (mannenhandbal) 2002/03
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2002/03